Le Maréchal de Schomberg peut se rapporter à l'une des personnalités suivantes de la famille von Schönberg :
Henri de Schomberg (1574-1632), maréchal de France ;
Charles de Schomberg (1601-1656), fils du précédent et également maréchal de France ;
Frédéric-Armand de Schomberg (1615-1690), de la famille des précédents, maréchal de France.